We're Not Dead Yet: Live at the New Hazlett Theater è un album in studio del cantautore musicale statunitense Joe Grushecky, pubblicato nel 2012. L'album raccoglie i suoi maggiori successi.

Tracce

Formazione
Joe Grushecky